Хэдден () — фамилия.

 Хэдден, Брайтон (1898—1929) — американский журналист, соучредитель журнала Time.
  (род. 1981) — британский актёр, лауреат премии «Theatre World» (2018), номинант на премии «Тони» и «Драма Деск» лучшему актёру мюзикла (2018), на премию «Грэмми» за лучший альбом для театра (2019).
 Хэдден, Джейлон (род. 1998) — коста-риканский футболист, полузащитник коста-риканского клуба «Депортиво Саприсса».
 Хэдден, Джеймс Катберт (1861—1914) — шотландский органист и музыковед.
 Хэдден, Джефри (1936—2003) — американский социолог религии.
 Хэдден, Джон (род. 1933) — ирландский велосипедист, победитель в любительском классе 100-мильной (1963) и 12-часовой (1964) гонок Ирландского национального чемпионата.
 Хэдден, Корки — американский яхтсмен, обладатель Кубка Мэллори Ассоциации парусного спорта США (1984)
  (Мэттью Хэдден; род. 1990) — игрок сборной Ирландии по регбилиг.
  (1950—2010) — британский и ирландский политик, сооснователь и член Международного исполнительного комитета Комитета за рабочий интернационал, лидер Рабоче-профсоюзной группы (Социалистическая партия Ирландии), делегат лейбористской коалиции на Североирландском форуме, заключившем Белфастское соглашение (1996).
  (1896—1983) — американский юрист и политик, вице-губернатор штата Коннектикут (1943—1945), генеральный прокурор штата (1946—1951).
  (род. 1954) — тренер регбийного клуба «Эдинбург» (2000—2005) и сборной Шотландии (2005—2009).
  (1854—1924) — британский деятель, генерал-магистр вооружений (1907—1913).
  (Олдос Хэдден; 1899—1969) — игрок в американский футбол, чемпион Национальной футбольной лиги в составе клуба «Провиденс Стимроллерс» (1928).

См. также